Савоя́ров — русская, российская фамилия (или псевдоним), происходящая от названия французской провинции (ранее, государства) Савойя, а также от слова , распространённого в Европе названия бродячего певца: миннезингера, трубадура или трувера.

Известные носители 
 Савояров, Михаил Николаевич (1876—1941) — русский и советский шансонье, композитор и поэт, «Король эксцентрики».
 Савояров (Соловьёв-Савояров) Юрий Феликсович (псевдоним: Юрий Ханон; род. 1965) — советский российский композитор, писатель, лауреат Европейского Оскара, внук Михаила Савоярова.

Савоярова, Ариадна Петровна (псевдоним: «Ариадна Горькая») — эстрадная артистка, «франко-русская дуэтистка», жена Михаила Савоярова.
 Савоярова, Татьяна Васильевна (род. 1966) — российский эксцентричный художник, внучка Михаила Савоярова.

См. также 

 
 Савоярди
 Савойя (значения)
 Савойский дом

Ссылки 
 Савояровы — на сайте хано́граф